

Sigle 
 Howardite Eucrite Diogenite, una classe di meteoriti provenienti dall'asteroide Vesta

Codici 
 HED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Herendeen (Stati Uniti)
 hed – codice ISO 639-3 della lingua herdé